Warea  est une localité de l‘ouest de la région de Taranaki, située dans l ‘Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Situation 
Elle est située sur la route , à  au nord de la ville d ‘Opunake.

Installations 
Le Marare local de Pūniho, aussi connu sous le nom de Marae de Tarawainuku, est un lieu de rencontre de l ‘hapu de l’ des  .
Il comprend le Kaimirumiru et la maison de Ko Pauna te Tipuna .

Voir aussi 

Liste des villes de Nouvelle-Zélande

Notes et références 

Ville en Nouvelle-Zélande
District de South Taranaki
Taranaki